Maryslim — шведская рок-группа, которая была сформирована около 1999 года. Группа играет Hard & heavy rock’n’roll с мелодичными нотами.

Состав группы 
 Mats MF Olsson — вокал, гитара (Hellsingland Underground)
 Kent Axén — гитара
 Patrik Jansson — ударные (Hellsingland Underground)
 Urrke T — бас (покинул группу в марте 2008)

Дискография 
 Saints from Hell (vinyl) (1999)

Альбомы 
 Maryslim (2001)
 Live n' Loaded (2002)
 Split Vision (2004)
 A Perfect Mess (2007)

Мини-альбомы и синглы 
 Nothing in Common (2001)
 Quite Intoxicated (2001)
 B.T.L (2004)
 My Time EP (2005)

Видеография 
 BTL (by Charlie Granberg)
 My Time (by Charlie Granberg)
 This Corrosion (feat. J69) (by Charlie Granberg)

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 Русский Maryslim Support

Рок-группы Швеции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году